Boretti ist der Familienname folgender Personen:

 Giovanni Antonio Boretti (um 1640–1672), italienischer Komponist
 Ronald Boretti (* 1972), deutsch-italienischer Fußballtrainer